Radvanice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Radvanice, Gemeinde im Okres Přerov, siehe Radvanice u Lipníka nad Bečvou
Radvanice, Gemeinde im Okres Trutnov, siehe Radvanice v Čechách
Radvanice, Ortsteil von Kobyly (Tschechien), Okres Liberec
Radvanice, Ortsteil von Ostrava, Okres Ostrava-město, siehe Radvanice (Ostrava)
Radvanice, Ortsteil von Úžice u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
Radvanice, Ortsteil von Velhartice, Okres Klatovy